Alice Englert – attrice australiana
François Englert – fisico belga, premio Nobel per la fisica
Orsolya Englert – ex cestista ungherese
Sebastian Englert – presbitero, missionario e linguista tedesco